Алекса́ндр Марке́лов:
 Маркелов, Александр Николаевич (род. 1949) — советский и российский актёр.
 Маркелов, Александр Иванович (1921—2004) — советский металлург, лауреат Ленинской премии.